Benedictus Ducis – organista e compositore fiammingo
 Jean-François Ducis – poeta e drammaturgo francese
 Louis Ducis – pittore francese